Meklemburgia (niem. Mecklenburg) – kraina historyczna na terenie dzisiejszych Niemiec.
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mecklenburg (ang. Mecklenburg County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Mecklenburg (ang. Mecklenburg County) – w stanie Wirginia

Zobacz też: Dorf Mecklenburg